Lago Winnebago

Winnebago (Illinois)
Winnebago (Minnesota)
Winnebago (Nebraska)

Desambiguações de topônimos